Се́рджо Фло́ккари (; 12 ноября 1981, Вибо-Валентия) — бывший итальянский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Серджо Флоккари начал карьеру в клубе «Никотера», из его родного города, Вибо-Валентия, куда переехали его родители из Реджо-ди-Калабрии. Затем он играл в небольших клубах «Монтебеллуна», «Местре» и «Фаенца». В 2002 году он перешёл в клуб «Дженоа», однако в составе генуэзцев он не смог закрепиться и ушёл в «Римини». А затем Флоккари перешёл в «Мессину», в составе которой он дебютировал в серии А, где забил 3 гола, два из которых 18 февраля 2006 года в ворота «Ювентуса».

Летом 2007 года Флоккари перешёл в «Аталанту», заплатившую за его трансфер 1,6 млн евро. Свой первый гол за «Аталанту» Флоккари забил в ворота «Интернационале» на Сан-Сиро, а всего за первый сезон в клубе забил 8 голов (все в чемпионате Италии). Летом 2008 года Флоккари был близок к переходу в «Палермо», но сделка не состоялась. Поэтому Флоккари остался ещё на год в Бергамо и стал лучшим снайпером «Аталанты» с 12-ю голами.

1 июля 2009 года Флоккари перешёл в «Дженоа», которая выкупила оставшуюся часть прав на игрока (другая половина принадлежала клубу ещё с сезона 2002/03). Он дебютировал в команде 13 сентября в матче с «Наполи», на котором сразу же забил гол.

4 января 2010 года Флоккари, на правах аренды, перешёл в «Лацио», с правом выкупа контракта футболиста за 9,5 млн евро. В первой игре за «Лацио» Флоккари забил 2 гола за 6 минут встречи, а его клуб победил 4:1. После удачного начала в клубе, в составе которого он забил 4 гола в 4-х матчах, Флоккари получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на месяц. Восстановившись, он продолжил успешно играть в основном составе. Всего же за время аренды в «Лацио» он провёл 17 игр, забив 8 голов в серии А. По окончании сезона «Лацио» захотел выкупить трансфер Флоккари. 22 июня 2010 года клуб выкупил трансфер футболиста за 8,5 млн евро; сумма выплачивалась на протяжении 3-х лет.

31 августа 2011 года перешёл в «Парму» на правах годичной аренды с возможным правом выкупа.

11 января 2016 года игрок подписал контракт с «Болоньей».

Международная 
В октябре 2010 года Флоккари впервые был вызван в состав сборной Италии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии (1): 2012/13
 Победитель Серии B (1): 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Авеццано»
Игроки ФК «Монтебеллуна»
Игроки ФК «Местре»
Игроки ФК «Фаэнца»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК СПАЛ